Conioselinum boreale är en flockblommig växtart som beskrevs av Boris Konstantinovich Schischkin. Conioselinum boreale ingår i släktet ryssiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ryssiljor
boreale